Zeit des Zorns steht für:
 Zeit des Zorns (1993), Film aus dem Jahr 1993 der Regisseurin Margarethe von Trotta
 Zeit des Zorns (2010), iranischer Spielfilm aus dem Jahr 2010
 Zeit des Zorns (Roman), Originaltitel Savages, Roman von Don Winslow